

Еммен — місто в провінції Дренте

Еммен — місто в кантоні Люцерн

Інше 
 Еммен — нідерландський футбольний клуб з однойменного міста